Илья Абрамович Малкин (4 августа 1940, Москва — 13 апреля 1982, Москва) — советский -теоретик, канд. физ.-мат. наук, доцент Московского физико-технического института.

Биография 
Родился в семье корректора Абрама Давидовича Малкина (1897–1971) и редактора Ольги Ильиничны Подобедовой (1912–1999).
В 1941–1943 гг. вместе с родителями был в эвакуации в г. Красноуфимске, в 1943 году семья вернулась в Москву.

В 1947 году поступил и в 1957 году окончил среднюю школу в Москве. В том же году поступил на 1 курс радиотехнического факультета Московского физико-технического института (МФТИ).
Будучи студентом, сдал экзамены Теоретического минимума Л.Д. Ландау, последний экзамен минимума сдал в 1961 году.
Участвовал в семинаре М.А. Наймарка по теории представлений групп, проходившем в Математическом институте АН СССР им. В.А. Стеклова.
В 1964–1967 годах учился в аспирантуре МФТИ.

В 1967 г. принят на должность ассистента кафедры теоретической физики (зав. кафедрой проф. В. Б. Берестецкий). В 1969 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Некоторые вопросы теории симметрии в квантовой механике и квантовой теории поля», научный руководитель проф. В.Б. Берестецкий. В 1976 году стал доцентом той же кафедры. В МФТИ вел семинары и читал лекции по теории поля, квантовой механике и статистической физике, прочитал специальный курс по теории представлений групп. Автор и соавтор более ста научных работ по теоретической физике. В 1982 году подготовил докторскую диссертацию. Была назначена предзащита.

В ночь с 12 на 13 апреля 1982 года был при не выясненных обстоятельствах убит в Москве. Расследование убийства не дало результатов. Похоронен на Пятницком кладбище г. Москвы.

Книги 
 Малкин И.А.,Манько В.И. Динамические симметрии и когерентные состояния квантовых систем / Малкин И.А.,Манько В.И. — М.: Наука, 1979. — 319 с.
 Малкин И.А. Методы динамической симметрии в квантовой механике: Учеб. пособие / И. А. Малкин  – Долгопрудный. МФТИ – 1979 – 116 с.
 Малкин И.А. Динамические симметрии нестационарных квантовых систем: Учеб. пособие / И. А. Малкин – М.: МФТИ – 1980 – 95 с.
 Малкин И.А. Алгебры динамической симметрии. - Киев : ИТФ, 1979. - (Препринт / АН УССР, Ин-т теорет. физики; ИТФ-79-75Р)  - 47 с.

Некролог 
 Аллиллуев С.П., Беляев С.Т., Гинзбург В.Л., Манько В.И., Фомин И.А. «Памяти Ильи Абрамовича Малкина» УФН №139 , с. 187–187 (1983)

Ссылки 
 http://www.edu.delfa.net/Interest/biography/m/malkin.htm
 https://www.eduspb.com/node/796
 https://www.rujen.ru/index.php/МАЛКИН_Илья_Абрамович

Убитые в СССР